Hurler bezeichnet:
 Spieler des Mannschaftssports Hurling
 Gertrud Hurler (1889–1965), deutsche Pädiaterin
 Hurler-Syndrom, Hurler-Krankheit, Morbus Hurler, benannt nach Gertrud Hurler, heute Hurler-Pfaundler-Syndrom, Variante der Mukopolysaccharidose